Шоулс (при английски правопис Sholes и Scholes) може да се отнася за:

 Кристофър Шоулс (1819-1890), американски изобретател
 Майрън Шоулс (р. 1941), канадски икономист